Frieira es un topónimo gallego que puede referirse a:

Lugares 
Frieira (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Tor, en el municipio de Monforte de Lemos.
Frieira (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Melias, en el municipio de Pereiro de Aguiar.
Frieira (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Camanzo, en el municipio de Villa de Cruces.
A Frieira (Allariz), lugar de la parroquia de Allariz, en el municipio de Allariz.
A Frieira (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Ponte Castrelo, en el municipio de Castrelo de Miño.
A Frieira (Crecente), lugar de la parroquia de Quintela, en el municipio de Creciente.
A Frieira (La Estrada), lugar de la parroquia de Aguións, en el municipio de La Estrada.
A Frieira (Lugo), lugar de la parroquia de Abrence, en el municipio de Puebla del Brollón.
A Frieira (Padrenda), lugar da parroquia de Desteriz, en el municipio de Padrenda.
Frieira a Nova, lugar de la parroquia de Ove, en el municipio de Ribadeo.
Frieira a Vella, lugar de la parroquia de Ove, en el municipio de Ribadeo.

Otros 
Embalse de A Frieira, en el río Miño.
Estación de Frieira, en el municipio gallego de Crecente.